Le nom Movilița peut désigner plusieurs lieux de Roumanie :

 Movilița, commune du județ de Ialomița ;
 Movilița, commune du județ de Vrancea
 Moviliţa, village de la commune de Răchitoasa, dans le județ de Bacău ;
 Moviliţa, village de la commune de Săgeata, dans le județ de Buzău ;
 Moviliţa, village de la commune de Topraisar, dans le județ de Constanța.